Larry Brown peut désigner :
 Larry Brown (1940-), entraîneur américain de basket-ball en NBA ;
 Larry Brown (1951-2004), écrivain américain ;
 Larry Brown, joueur de hockey sur glace canadien de la Ligue nationale de hockey ;
 Larry Brown (1969-), joueur américain de football américain de la NFL.